Calle Estado puede referirse a:

 Calle Estado en la ciudad de Santiago de Chile.
 Calle Estado en la ciudad de Rancagua, Chile.